Владимир Иванович Щербаков (род. 7 июля 1939, Ашхабад) — советский и российский оперный певец (тенор), педагог, народный артист РСФСР.

Биография 
Владимир Иванович Щербаков родился 7 июля 1939 года в Ашхабаде в многодетной рабочей семье. Был старшим из семерых детей. После восьмилетней школы учился в ремесленном училище, где получил специальность электрика, служил в Советской армии. Работал электромонтёром Саратовского экономического института.

В 1963—1968 годах учился в Саратовской консерватории (класс Фаины Евсеевны Гарцман).

С 1968 года был солистом Саратовского театра оперы и балета им. Н. Чернышевского. В 1975—1977 годах — солист Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне — Мариинский театр).

В 1977—1991 годах был солистом Большого театра. Кроме этого, выступал как концертный певец. Много гастролировал по стране и за рубежом, выступал с труппами Малого оперного театра Петербурга, Большого Варшавского театра, оперного театра Вроцлава.

С 1987 года — преподаватель ГМПИ им. Гнесиных (РАМ им. Гнесиных).

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (5.10.1983).
 Народный артист РСФСР (24.04.1990).

Оперные партии

Саратовский театр оперы и балета 
 «Кармен» Бизе — дон Хозе
 «Чародейка» Чайковский — Княжич
 «Трубадур» Верди — Манрико
 «Аида» Дж. Верди — Радамес
 «Пиковая дама» Чайковский — Герман
 «Евгений Онегин» Чайковский — Ленский
 «Богема» Пуччини — Рудольф

 Большой театр 
 «Борис Годунов» Мусоргский — самозванец
 «Пиковая дама» Чайковский — Герман
 «Дон Карлос» Верди — дон Карлос
 «Садко» Римский-Корсаков — Садко
 «Иоланта» Чайковский — Водемон
 «Князь Игорь» Бородин — Владимир Игоревич
 «Иван Сусанин» Глинка — Богдан Собинин
 «Тоска» Пуччини — Каварадосси
 «Хованщина» Мусоргский — Андрей Хованский
 «Бал-маскарад» Верди — Ричард
 «Катерина Измайлова» Дмитрий Шостакович — Сергей
 "«Кармен» Бизе — ''Хозе

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Саратовской консерватории
Персоналии:Саратовский театр оперы и балета
Оперная труппа Мариинского театра
Оперная труппа Большого театра
Преподаватели Российской академии музыки имени ГнесиныхДон Карлос (опера)